Hironaga ist der Familienname folgender Personen:

 Ryōtarō Hironaga (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Yūji Hironaga (* 1975), japanischer Fußballspieler